

Бюфорд — місто, штат Джорджія
 Бюфорд — переписна місцевість, штат Огайо

Див. також 
 Буфорд